

Єсільський сільський округ — адміністративна одиниця, Астраханський район, Акмолинська область
 Єсільський сільський округ — адміністративна одиниця, Осакаровський район, Карагандинська область

Див. також 
 Єсільський район